Евгеньевская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Евгеньевская улица  — улица в Санкт-Петербурге; 
 Евгеньевская улица — название улицы Савиных в Томске до 25 июня 1929 года (с этой даты и до 24 мая 1963 года имела название Госпитальная улица).

Примечания